Žabica (Bosnië en Herzegovina), plaats in Bosnië en Herzegovina
Žabica (Kroatië), plaats in Kroatië